Ирбид:
 Ирбид — город в Иордании.
 Ирбид — мухафаза в Иордании.